Kevin Richardson puede hacer referencia a:

 Kevin Richardson, etólogo sudafricano.
 Kevin Scott Richardson, integrante de la banda Backstreet Boys.
 Kevin Richardson (futbolista), exjugador de fútbol inglés. 
 Kevin Michael Richardson, actor de voz estadounidense.